Liebling:
 Ferdynand Liebling
 Raymond Roman Liebling
 Roma Liebling